Geografia:
 Greenwood (Carolina del Sud)
 Greenwood (Delaware)
 Greenwood (Florida)
 Greenwood (Illinois)
 Greenwood (Indiana)
 Greenwood (Louisiana)
 Greenwood (Maine)
 Greenwood (Minnesota)
 Greenwood (Mississipí)
 Greenwood (Missouri)
 Greenwood (Nebraska)
 Greenwood (Wisconsin)
 Greenwood Lake, població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Greenwood Village, població dels Estats Units a l'estat de Colorado.
 Green-Wood Cemetery, cementiri històric a Brooklyn. Declarat National Historic Landmark.
 Biografies:
 Al Greenwood, músic nord-americà, membre de la banda Foreigner.
 Colin Greenwood (1969), baixista anglès membre de la banda Radiohead
 Dean Greenwood (1979, Tarragonès), harmonicista, cantant i guitarrista de blues, country i rock 
 Jonny Greenwood (1971, Oxford), músic anglès.
 Miscel·lània: Musaranya de Greenwood (Crocidura greenwoodi), espècie de musaranya pertanyent a la família dels sorícids.